Mamu steht für:

 Mamu, mesopotamische Göttin
 Mamu (Vâlcea), Dorf in Rumänien

Mamu ist der Familienname folgender Personen:

 Noam Mamu (* 2006), israelischer Leichtathlet